Il singolare del torneo di tennis New Orleans Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (campione)
 Eliot Teltscher (finale)
 Assente

 Brian Teacher (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (quarti di finale)
 Terry Moor (semifinali)
 Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans Open 1980